Kikkoman (bedrijf) - Een Japans beursgenoteerd bedrijf
 Kikkoman (windmotor) - Een windmotor in Kropswolde